|-
|(31251)||1998 DU14|| align=right|13,7|| align=right|3,052|| align=right|0,100|| align=right|12,07|| align=right|5,332||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31252)||1998 DA15|| align=right|13,4|| align=right|3,173|| align=right|0,107|| align=right|22,91|| align=right|5,652||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31253)||1998 DQ21|| align=right|14,6|| align=right|2,955|| align=right|0,128|| align=right|2,46|| align=right|5,078||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31254)||1998 DK23|| align=right|12,9|| align=right|2,753|| align=right|0,206|| align=right|9,04|| align=right|4,567||MBA||27. februar 1998||Sormano||M. Cavagna; P. Chiavenna
|-
|(31255)||1998 DL27|| align=right|13,9|| align=right|3,132|| align=right|0,082|| align=right|5,09|| align=right|5,543||MBA||27. februar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(31256)||1998 DM32|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,184|| align=right|13,07|| align=right|4,150||MBA||22. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31257)||1998 DG35|| align=right|13,2|| align=right|2,964|| align=right|0,105|| align=right|10,14|| align=right|5,103||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31258)||1998 EE|| align=right|12,9|| align=right|3,003|| align=right|0,068|| align=right|10,73|| align=right|5,203||MBA||1. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31259)||1998 EB3|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,147|| align=right|6,87|| align=right|4,641||MBA||1. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31260)||1998 EE6|| align=right|13,9|| align=right|2,729|| align=right|0,196|| align=right|5,48|| align=right|4,508||MBA||2. marec 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31261)||1998 EF8|| align=right|14,1|| align=right|2,801|| align=right|0,235|| align=right|8,50|| align=right|4,688||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31262)||1998 ES8|| align=right|14,1|| align=right|2,765|| align=right|0,123|| align=right|4,63|| align=right|4,596||MBA||5. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31263)||1998 EG9|| align=right|13,0|| align=right|2,469|| align=right|0,098|| align=right|4,88|| align=right|3,879||MBA||8. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31264)||1998 EQ11|| align=right|14,0|| align=right|3,006|| align=right|0,033|| align=right|5,15|| align=right|5,210||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31265)||1998 EC13|| align=right|13,6|| align=right|3,023|| align=right|0,084|| align=right|4,87|| align=right|5,255||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31266)||1998 EZ13|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,066|| align=right|3,21|| align=right|5,352||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31267)||1998 ES14|| align=right|12,6|| align=right|3,020|| align=right|0,112|| align=right|10,60|| align=right|5,248||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31268)||1998 FA|| align=right|13,5|| align=right|2,639|| align=right|0,127|| align=right|10,31|| align=right|4,286||MBA||16. marec 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(31269)||1998 FO|| align=right|13,8|| align=right|2,724|| align=right|0,134|| align=right|8,10|| align=right|4,495||MBA||18. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31270)||1998 FP14|| align=right|13,2|| align=right|2,997|| align=right|0,071|| align=right|9,19|| align=right|5,188||MBA||26. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31271)||1998 FH16|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,104|| align=right|1,72|| align=right|5,549||MBA||25. marec 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31272)||1998 FE18|| align=right|14,1|| align=right|3,111|| align=right|0,152|| align=right|1,17|| align=right|5,486||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31273)||1998 FY23|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|10,57|| align=right|5,347||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31274)||1998 FE24|| align=right|13,6|| align=right|3,117|| align=right|0,124|| align=right|5,53|| align=right|5,503||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31275)||1998 FN25|| align=right|14,7|| align=right|3,021|| align=right|0,067|| align=right|10,08|| align=right|5,250||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31276)||1998 FG28|| align=right|14,3|| align=right|2,829|| align=right|0,060|| align=right|0,97|| align=right|4,757||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31277)||1998 FK28|| align=right|13,8|| align=right|3,127|| align=right|0,077|| align=right|1,27|| align=right|5,530||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31278)||1998 FK30|| align=right|14,1|| align=right|2,689|| align=right|0,324|| align=right|5,92|| align=right|4,408||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31279)||1998 FQ31|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,186|| align=right|2,07|| align=right|5,732||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31280)||1998 FG33|| align=right|13,3|| align=right|3,060|| align=right|0,025|| align=right|11,80|| align=right|5,352||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31281)||1998 FK34|| align=right|14,2|| align=right|2,751|| align=right|0,107|| align=right|9,03|| align=right|4,563||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31282)||1998 FD35|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,139|| align=right|2,44|| align=right|5,345||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31283)||1998 FD40|| align=right|15,7|| align=right|2,651|| align=right|0,175|| align=right|5,66|| align=right|4,316||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31284)||1998 FN48|| align=right|12,6|| align=right|3,970|| align=right|0,146|| align=right|7,73|| align=right|7,909||HLD||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31285)||1998 FK51|| align=right|13,8|| align=right|3,069|| align=right|0,130|| align=right|15,81|| align=right|5,374||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31286)||1998 FD54|| align=right|13,8|| align=right|2,980|| align=right|0,081|| align=right|10,07|| align=right|5,144||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31287)||1998 FK58|| align=right|13,0|| align=right|3,000|| align=right|0,024|| align=right|9,04|| align=right|5,194||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31288)||1998 FZ59|| align=right|13,5|| align=right|3,001|| align=right|0,083|| align=right|11,01|| align=right|5,199||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31289)||1998 FN62|| align=right|13,3|| align=right|3,022|| align=right|0,051|| align=right|9,25|| align=right|5,252||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31290)||1998 FG63|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,043|| align=right|2,17|| align=right|5,454||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31291)||1998 FH64|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,148|| align=right|2,70|| align=right|5,592||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31292)||1998 FK66|| align=right|14,0|| align=right|3,084|| align=right|0,155|| align=right|0,80|| align=right|5,416||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31293)||1998 FP70|| align=right|14,1|| align=right|3,302|| align=right|0,245|| align=right|1,72|| align=right|6,001||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31294)||1998 FJ71|| align=right|13,3|| align=right|3,006|| align=right|0,074|| align=right|9,71|| align=right|5,210||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31295)||1998 FF72|| align=right|13,7|| align=right|3,065|| align=right|0,220|| align=right|2,85|| align=right|5,364||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31296)||1998 FY73|| align=right|13,0|| align=right|3,016|| align=right|0,113|| align=right|10,03|| align=right|5,236||MBA||22. marec 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31297)||1998 FZ74|| align=right|13,1|| align=right|2,975|| align=right|0,088|| align=right|10,13|| align=right|5,130||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31298)||1998 FB77|| align=right|14,9|| align=right|3,095|| align=right|0,122|| align=right|5,72|| align=right|5,445||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31299)||1998 FJ80|| align=right|14,1|| align=right|3,009|| align=right|0,212|| align=right|5,75|| align=right|5,220||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31300)||1998 FZ82|| align=right|12,3|| align=right|3,091|| align=right|0,071|| align=right|16,33|| align=right|5,433||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31301)||1998 FE92|| align=right|13,1|| align=right|2,976|| align=right|0,095|| align=right|10,95|| align=right|5,133||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31302)||1998 FT95|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,085|| align=right|9,28|| align=right|5,162||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31303)||1998 FO99|| align=right|13,1|| align=right|3,062|| align=right|0,026|| align=right|10,40|| align=right|5,356||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31304)||1998 FE103|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,046|| align=right|8,94|| align=right|5,381||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31305)||1998 FL104|| align=right|13,4|| align=right|2,986|| align=right|0,040|| align=right|9,10|| align=right|5,159||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31306)||1998 FZ104|| align=right|12,8|| align=right|3,049|| align=right|0,065|| align=right|9,36|| align=right|5,323||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31307)||1998 FK105|| align=right|13,4|| align=right|3,161|| align=right|0,162|| align=right|9,84|| align=right|5,618||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31308)||1998 FK113|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,104|| align=right|6,69|| align=right|5,318||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31309)||1998 FJ116|| align=right|13,1|| align=right|3,227|| align=right|0,068|| align=right|16,02|| align=right|5,797||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31310)||1998 FP118|| align=right|14,0|| align=right|2,846|| align=right|0,054|| align=right|3,94|| align=right|4,800||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31311)||1998 FX118|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,088|| align=right|6,93|| align=right|5,480||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31312)||1998 FY118|| align=right|14,1|| align=right|2,812|| align=right|0,107|| align=right|9,25|| align=right|4,713||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31313)||1998 FO119|| align=right|14,6|| align=right|3,077|| align=right|0,149|| align=right|1,82|| align=right|5,396||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31314)||1998 FS120|| align=right|14,8|| align=right|2,994|| align=right|0,166|| align=right|13,30|| align=right|5,179||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31315)||1998 FS132|| align=right|12,9|| align=right|3,193|| align=right|0,261|| align=right|0,76|| align=right|5,704||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31316)||1998 GZ7|| align=right|13,0|| align=right|3,207|| align=right|0,042|| align=right|21,45|| align=right|5,742||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31317)||1998 GL8|| align=right|12,9|| align=right|3,210|| align=right|0,112|| align=right|14,46|| align=right|5,750||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31318)||1998 GQ10|| align=right|15,4|| align=right|2,575|| align=right|0,403|| align=right|6,27|| align=right|4,131||MBA||4. april 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(31319)||1998 HD2|| align=right|12,7|| align=right|3,186|| align=right|0,067|| align=right|16,49|| align=right|5,687||MBA||20. april 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(31320)||1998 HX2|| align=right|15,1|| align=right|1,948|| align=right|0,152|| align=right|21,24|| align=right|2,717||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31321)||1998 HD3|| align=right|14,0|| align=right|3,194|| align=right|0,093|| align=right|5,92|| align=right|5,707||MBA||21. april 1998||Kleť||Klet
|-
|(31322)||1998 HS14|| align=right|14,3|| align=right|3,186|| align=right|0,173|| align=right|2,72|| align=right|5,686||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|31323 Lysá hora||1998 HC29|| align=right|13,6|| align=right|2,780|| align=right|0,125|| align=right|13,32|| align=right|4,633||MBA||27. april 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|31324 Jiřímrázek||1998 HR31|| align=right|13,9|| align=right|3,056|| align=right|0,029|| align=right|9,81|| align=right|5,343||MBA||27. april 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(31325)||1998 HN33|| align=right|13,6|| align=right|3,057|| align=right|0,024|| align=right|10,60|| align=right|5,344||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31326)||1998 HF34|| align=right|13,5|| align=right|2,978|| align=right|0,022|| align=right|10,34|| align=right|5,139||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31327)||1998 HM34|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,022|| align=right|10,88|| align=right|5,671||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31328)||1998 HV47|| align=right|13,9|| align=right|3,136|| align=right|0,110|| align=right|6,30|| align=right|5,554||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31329)||1998 HU57|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,070|| align=right|6,25|| align=right|5,654||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31330)||1998 HB84|| align=right|13,6|| align=right|3,154|| align=right|0,195|| align=right|10,42|| align=right|5,601||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31331)||1998 HU92|| align=right|14,1|| align=right|3,013|| align=right|0,036|| align=right|11,32|| align=right|5,229||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31332)||1998 HC101|| align=right|14,0|| align=right|3,027|| align=right|0,193|| align=right|1,68|| align=right|5,265||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31333)||1998 HD101|| align=right|12,9|| align=right|3,187|| align=right|0,101|| align=right|10,58|| align=right|5,689||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31334)||1998 HW102|| align=right|13,8|| align=right|3,177|| align=right|0,133|| align=right|1,44|| align=right|5,661||MBA||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31335)||1998 HY124|| align=right|12,6|| align=right|3,194|| align=right|0,051|| align=right|23,46|| align=right|5,707||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31336)||1998 HT129|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,095|| align=right|9,15|| align=right|5,391||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31337)||1998 HA134|| align=right|13,4|| align=right|3,053|| align=right|0,085|| align=right|10,20|| align=right|5,333||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31338)||1998 HX147|| align=right|13,2|| align=right|3,996|| align=right|0,061|| align=right|9,58|| align=right|7,988||HLD||25. april 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31339)||1998 KY30|| align=right|13,5|| align=right|3,205|| align=right|0,191|| align=right|14,28|| align=right|5,737||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31340)||1998 KW53|| align=right|12,1|| align=right|3,202|| align=right|0,086|| align=right|23,19|| align=right|5,729||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31341)||1998 KH55|| align=right|12,5|| align=right|3,035|| align=right|0,071|| align=right|16,97|| align=right|5,287||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31342)||1998 MU31|| align=right|10,2|| align=right|5,227|| align=right|0,075|| align=right|24,42|| align=right|11,95||JUT||24. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31343)||1998 NT|| align=right|15,2|| align=right|1,933|| align=right|0,030|| align=right|28,92|| align=right|2,688||MBA||12. julij 1998||Burlington||T. Handley
|-
|(31344)||1998 OM12|| align=right|11,1|| align=right|5,350|| align=right|0,038|| align=right|7,48|| align=right|12,38||JUT||30. julij 1998||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31345)||1998 PG|| align=right|17,3|| align=right|2,017|| align=right|0,392|| align=right|6,50|| align=right|2,863||AMR BIN||3. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31346)||1998 PB1|| align=right|17,1|| align=right|2,029|| align=right|0,431|| align=right|5,97|| align=right|2,890||AMR||15. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31347)||1998 QV90|| align=right|14,9|| align=right|2,168|| align=right|0,165|| align=right|4,97|| align=right|3,192||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31348)||1998 QF92|| align=right|14,7|| align=right|1,939|| align=right|0,078|| align=right|21,89|| align=right|2,699||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31349)||1998 SV|| align=right|16,3|| align=right|2,172|| align=right|0,087|| align=right|2,79|| align=right|3,200||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31350)||1998 SF2|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,217|| align=right|5,40|| align=right|3,234||MBA||17. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(31351)||1998 SD24|| align=right|14,9|| align=right|1,926|| align=right|0,062|| align=right|21,54|| align=right|2,672||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31352)||1998 SP135|| align=right|15,8|| align=right|2,168|| align=right|0,215|| align=right|3,16|| align=right|3,191||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31353)||1998 TE|| align=right|14,8|| align=right|2,264|| align=right|0,103|| align=right|5,65|| align=right|3,406||MBA||2. oktober 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(31354)||1998 TR3|| align=right|13,7|| align=right|1,932|| align=right|0,087|| align=right|21,70|| align=right|2,686||MBA||14. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31355)||1998 TT6|| align=right|13,6|| align=right|2,393|| align=right|0,093|| align=right|7,19|| align=right|3,700||MBA||15. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31356)||1998 TN10|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,099|| align=right|5,12|| align=right|3,312||MBA||12. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31357)||1998 UP20|| align=right|13,7|| align=right|2,380|| align=right|0,143|| align=right|7,65|| align=right|3,672||MBA||28. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31358)||1998 UR23|| align=right|14,8|| align=right|2,196|| align=right|0,188|| align=right|6,40|| align=right|3,253||MBA||17. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31359)||1998 UA28|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,195|| align=right|23,05|| align=right|3,426||MBA||29. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31360)||1998 VV14|| align=right|14,7|| align=right|2,254|| align=right|0,106|| align=right|1,86|| align=right|3,384||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31361)||1998 VQ29|| align=right|12,8|| align=right|2,620|| align=right|0,200|| align=right|11,87|| align=right|4,239||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31362)||1998 VU41|| align=right|14,9|| align=right|2,229|| align=right|0,085|| align=right|2,97|| align=right|3,327||MBA||14. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31363)||1998 VS44|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,170|| align=right|3,24|| align=right|3,613||MBA||14. november 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31364)||1998 WM6|| align=right|15,7|| align=right|2,165|| align=right|0,069|| align=right|2,57|| align=right|3,185||MBA||24. november 1998||Kleť||Klet
|-
|(31365)||1998 WF7|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,209|| align=right|8,05|| align=right|3,769||MBA||23. november 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(31366)||1998 WF8|| align=right|14,5|| align=right|2,288|| align=right|0,092|| align=right|6,13|| align=right|3,461||MBA||25. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31367)||1998 WB9|| align=right|13,8|| align=right|2,331|| align=right|0,317|| align=right|24,24|| align=right|3,557||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31368)||1998 WW23|| align=right|12,0|| align=right|2,914|| align=right|0,259|| align=right|15,22|| align=right|4,973||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31369)||1998 WX26|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,184|| align=right|1,90|| align=right|3,514||MBA||16. november 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31370)||1998 XS3|| align=right|14,0|| align=right|3,065|| align=right|0,122|| align=right|3,45|| align=right|5,366||MBA||9. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31371)||1998 XN10|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,160|| align=right|3,00|| align=right|3,623||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31372)||1998 XN11|| align=right|14,4|| align=right|2,189|| align=right|0,077|| align=right|6,66|| align=right|3,239||MBA||13. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31373)||1998 XN12|| align=right|13,0|| align=right|2,622|| align=right|0,102|| align=right|14,79|| align=right|4,245||MBA||14. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31374)||1998 XZ41|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,135|| align=right|1,48|| align=right|3,474||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31375)||1998 XP46|| align=right|14,9|| align=right|2,267|| align=right|0,030|| align=right|4,85|| align=right|3,412||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31376)||1998 XB48|| align=right|15,2|| align=right|2,210|| align=right|0,109|| align=right|8,96|| align=right|3,285||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31377)||1998 XG50|| align=right|14,6|| align=right|2,296|| align=right|0,138|| align=right|5,48|| align=right|3,478||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31378)||1998 XZ50|| align=right|14,8|| align=right|2,356|| align=right|0,151|| align=right|2,76|| align=right|3,616||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31379)||1998 XX51|| align=right|13,4|| align=right|2,576|| align=right|0,189|| align=right|19,78|| align=right|4,134||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31380)||1998 XA73|| align=right|14,7|| align=right|2,364|| align=right|0,060|| align=right|6,91|| align=right|3,635||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31381)||1998 XW86|| align=right|13,6|| align=right|2,242|| align=right|0,036|| align=right|8,99|| align=right|3,357||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31382)||1998 XN89|| align=right|12,7|| align=right|2,599|| align=right|0,117|| align=right|12,89|| align=right|4,190||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31383)||1998 XJ94|| align=right|13,9|| align=right|2,186|| align=right|0,099|| align=right|4,44|| align=right|3,231||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31384)||1998 XE96|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,100|| align=right|7,03|| align=right|3,458||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(31385)||1998 XF96|| align=right|13,5|| align=right|2,557|| align=right|0,141|| align=right|14,54|| align=right|4,088||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(31386)||1998 YG1|| align=right|14,6|| align=right|2,240|| align=right|0,096|| align=right|4,60|| align=right|3,352||MBA||16. december 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(31387)||1998 YA2|| align=right|14,4|| align=right|2,206|| align=right|0,051|| align=right|4,44|| align=right|3,276||MBA||16. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31388)||1998 YL2|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,129|| align=right|2,21|| align=right|3,677||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31389)||1998 YN2|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,123|| align=right|3,39|| align=right|3,743||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31390)||1998 YB4|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,207|| align=right|6,86|| align=right|3,330||MBA||19. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31391)||1998 YA5|| align=right|16,1|| align=right|2,243|| align=right|0,047|| align=right|3,24|| align=right|3,358||MBA||17. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31392)||1998 YJ5|| align=right|13,4|| align=right|2,588|| align=right|0,060|| align=right|15,55|| align=right|4,162||MBA||20. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(31393)||1998 YG8|| align=right|14,6|| align=right|2,196|| align=right|0,020|| align=right|3,53|| align=right|3,253||MBA||24. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31394)||1998 YX9|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,167|| align=right|1,30|| align=right|3,486||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(31395)||1998 YB11|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,099|| align=right|4,27|| align=right|3,568||MBA||18. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31396)||1998 YQ12|| align=right|14,4|| align=right|2,302|| align=right|0,102|| align=right|8,27|| align=right|3,492||MBA||29. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31397)||1998 YR15|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,225|| align=right|2,80|| align=right|3,510||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31398)||1998 YU29|| align=right|14,5|| align=right|2,430|| align=right|0,260|| align=right|11,78|| align=right|3,786||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31399)||1998 YF30|| align=right|12,6|| align=right|2,593|| align=right|0,102|| align=right|14,65|| align=right|4,176||MBA||24. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31400)||1998 YY31|| align=right|14,7|| align=right|2,279|| align=right|0,101|| align=right|3,24|| align=right|3,440||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31401)||1999 AK|| align=right|13,2|| align=right|2,670|| align=right|0,136|| align=right|7,60|| align=right|4,363||MBA||6. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31402)||1999 AR|| align=right|12,4|| align=right|2,536|| align=right|0,179|| align=right|16,50|| align=right|4,037||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31403)||1999 AV|| align=right|14,5|| align=right|2,345|| align=right|0,192|| align=right|3,26|| align=right|3,591||MBA||7. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31404)||1999 AL1|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,196|| align=right|0,36|| align=right|3,591||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31405)||1999 AD2|| align=right|14,4|| align=right|2,239|| align=right|0,107|| align=right|5,00|| align=right|3,349||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31406)||1999 AA4|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,176|| align=right|5,69|| align=right|3,908||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31407)||1999 AP4|| align=right|13,5|| align=right|2,607|| align=right|0,117|| align=right|16,25|| align=right|4,208||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31408)||1999 AV4|| align=right|14,2|| align=right|2,361|| align=right|0,151|| align=right|3,08|| align=right|3,627||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31409)||1999 AB5|| align=right|14,2|| align=right|2,323|| align=right|0,131|| align=right|6,50|| align=right|3,540||MBA||11. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31410)||1999 AY5|| align=right|14,5|| align=right|2,259|| align=right|0,128|| align=right|7,02|| align=right|3,395||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31411)||1999 AU9|| align=right|15,1|| align=right|2,194|| align=right|0,129|| align=right|5,40|| align=right|3,250||MBA||10. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31412)||1999 AP20|| align=right|15,1|| align=right|2,154|| align=right|0,192|| align=right|3,83|| align=right|3,161||MBA||13. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31413)||1999 AR21|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,080|| align=right|1,83|| align=right|3,491||MBA||15. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|31414 Rotarysusa||1999 AV22|| align=right|15,0|| align=right|2,260|| align=right|0,153|| align=right|5,38|| align=right|3,398||MBA||14. januar 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(31415)||1999 AK23|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,270|| align=right|6,85|| align=right|3,432||MBA||10. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31416)||1999 AX24|| align=right|15,7|| align=right|2,432|| align=right|0,138|| align=right|3,16|| align=right|3,791||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31417)||1999 AD32|| align=right|13,9|| align=right|2,358|| align=right|0,059|| align=right|7,33|| align=right|3,620||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31418)||1999 AJ34|| align=right|15,7|| align=right|2,242|| align=right|0,089|| align=right|4,13|| align=right|3,356||MBA||14. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31419)||1999 AN37|| align=right|16,2|| align=right|2,297|| align=right|0,158|| align=right|1,55|| align=right|3,482||MBA||6. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31420)||1999 BV|| align=right|14,7|| align=right|2,254|| align=right|0,208|| align=right|6,11|| align=right|3,384||MBA||16. januar 1999||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(31421)||1999 BZ|| align=right|13,1|| align=right|2,634|| align=right|0,041|| align=right|22,91|| align=right|4,275||MBA||17. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(31422)||1999 BE1|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,092|| align=right|4,05|| align=right|3,350||MBA||16. januar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(31423)||1999 BR2|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,038|| align=right|7,58|| align=right|3,514||MBA||18. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31424)||1999 BW2|| align=right|14,3|| align=right|2,314|| align=right|0,069|| align=right|11,58|| align=right|3,519||MBA||18. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31425)||1999 BF3|| align=right|13,5|| align=right|2,461|| align=right|0,196|| align=right|8,81|| align=right|3,860||MBA||16. januar 1999||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31426)||1999 BA5|| align=right|14,5|| align=right|2,368|| align=right|0,092|| align=right|1,28|| align=right|3,642||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31427)||1999 BS5|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,142|| align=right|0,66|| align=right|3,787||MBA||20. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31428)||1999 BG6|| align=right|14,2|| align=right|2,437|| align=right|0,104|| align=right|11,90|| align=right|3,805||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31429)||1999 BL7|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,102|| align=right|7,93|| align=right|3,513||MBA||21. januar 1999||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(31430)||1999 BX8|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,152|| align=right|2,21|| align=right|3,688||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31431)||1999 BP9|| align=right|13,7|| align=right|2,765|| align=right|0,261|| align=right|9,89|| align=right|4,597||MBA||21. januar 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31432)||1999 BY12|| align=right|12,9|| align=right|2,986|| align=right|0,251|| align=right|19,23|| align=right|5,159||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31433)||1999 BA13|| align=right|15,8|| align=right|2,385|| align=right|0,119|| align=right|1,90|| align=right|3,684||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31434)||1999 BQ13|| align=right|14,5|| align=right|2,197|| align=right|0,085|| align=right|5,38|| align=right|3,257||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31435)||1999 BH14|| align=right|14,7|| align=right|2,235|| align=right|0,104|| align=right|4,76|| align=right|3,341||MBA||23. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31436)||1999 BJ15|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,094|| align=right|4,18|| align=right|4,239||MBA||26. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31437)||1999 BT19|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,169|| align=right|6,61|| align=right|3,609||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31438)||1999 BV19|| align=right|15,1|| align=right|2,347|| align=right|0,181|| align=right|3,14|| align=right|3,596||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31439)||1999 BQ23|| align=right|14,9|| align=right|2,305|| align=right|0,162|| align=right|5,42|| align=right|3,500||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31440)||1999 BD26|| align=right|14,7|| align=right|2,326|| align=right|0,085|| align=right|5,57|| align=right|3,547||MBA||25. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31441)||1999 BE28|| align=right|15,1|| align=right|2,378|| align=right|0,194|| align=right|8,94|| align=right|3,667||MBA||17. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|31442 Stark||1999 CY1|| align=right|14,4|| align=right|2,435|| align=right|0,127|| align=right|1,84|| align=right|3,800||MBA||7. februar 1999||Jornada||D. S. Dixon
|-
|(31443)||1999 CL2|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,150|| align=right|5,10|| align=right|3,424||MBA||5. februar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31444)||1999 CW2|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,115|| align=right|3,78|| align=right|3,381||MBA||9. februar 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(31445)||1999 CS5|| align=right|14,1|| align=right|2,417|| align=right|0,113|| align=right|6,32|| align=right|3,756||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31446)||1999 CV5|| align=right|12,7|| align=right|2,561|| align=right|0,120|| align=right|15,25|| align=right|4,097||MBA||12. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31447)||1999 CB8|| align=right|14,5|| align=right|2,142|| align=right|0,056|| align=right|2,42|| align=right|3,134||MBA||12. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31448)||1999 CO8|| align=right|14,8|| align=right|2,190|| align=right|0,080|| align=right|3,68|| align=right|3,240||MBA||13. februar 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|(31449)||1999 CO9|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,069|| align=right|7,51|| align=right|3,494||MBA||14. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31450)||1999 CU9|| align=right|13,7|| align=right|2,393|| align=right|0,268|| align=right|10,75|| align=right|3,702||MBA||14. februar 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31451)||1999 CE10|| align=right|15,2|| align=right|2,280|| align=right|0,139|| align=right|5,20|| align=right|3,442||MBA||9. februar 1999||Grasslands||J. McGaha
|-
|(31452)||1999 CX12|| align=right|14,4|| align=right|2,738|| align=right|0,059|| align=right|5,67|| align=right|4,530||MBA||14. februar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31453)||1999 CY12|| align=right|13,7|| align=right|2,809|| align=right|0,172|| align=right|8,82|| align=right|4,706||MBA||14. februar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31454)||1999 CH14|| align=right|14,0|| align=right|2,290|| align=right|0,166|| align=right|5,11|| align=right|3,464||MBA||13. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31455)||1999 CU14|| align=right|13,4|| align=right|2,762|| align=right|0,070|| align=right|4,67|| align=right|4,589||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31456)||1999 CV14|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,171|| align=right|15,88|| align=right|5,591||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31457)||1999 CW14|| align=right|15,4|| align=right|2,417|| align=right|0,163|| align=right|2,60|| align=right|3,757||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|31458 Delrosso||1999 CG16|| align=right|14,1|| align=right|2,642|| align=right|0,172|| align=right|7,05|| align=right|4,295||MBA||15. februar 1999||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(31459)||1999 CB17|| align=right|12,8|| align=right|2,675|| align=right|0,189|| align=right|14,36|| align=right|4,374||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31460)||1999 CV19|| align=right|14,2|| align=right|2,254|| align=right|0,179|| align=right|7,84|| align=right|3,384||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31461)||1999 CK20|| align=right|14,1|| align=right|2,562|| align=right|0,142|| align=right|6,88|| align=right|4,101||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31462)||1999 CW22|| align=right|15,3|| align=right|2,227|| align=right|0,080|| align=right|3,46|| align=right|3,324||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31463)||1999 CC24|| align=right|15,0|| align=right|2,288|| align=right|0,094|| align=right|3,98|| align=right|3,461||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31464)||1999 CM25|| align=right|14,4|| align=right|2,255|| align=right|0,180|| align=right|7,80|| align=right|3,385||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31465)||1999 CS26|| align=right|14,6|| align=right|2,421|| align=right|0,119|| align=right|3,47|| align=right|3,765||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31466)||1999 CU26|| align=right|14,4|| align=right|2,398|| align=right|0,131|| align=right|3,17|| align=right|3,714||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31467)||1999 CG29|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,234|| align=right|6,13|| align=right|3,560||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31468)||1999 CE31|| align=right|15,1|| align=right|2,387|| align=right|0,181|| align=right|3,30|| align=right|3,687||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31469)||1999 CO31|| align=right|14,6|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|5,38|| align=right|3,587||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31470)||1999 CR33|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,139|| align=right|2,92|| align=right|4,175||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31471)||1999 CJ36|| align=right|14,2|| align=right|2,230|| align=right|0,079|| align=right|6,06|| align=right|3,329||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31472)||1999 CT36|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,211|| align=right|6,76|| align=right|3,468||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31473)||1999 CD37|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,090|| align=right|5,15|| align=right|4,427||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31474)||1999 CL37|| align=right|15,2|| align=right|2,303|| align=right|0,075|| align=right|4,81|| align=right|3,493||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31475)||1999 CH42|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,120|| align=right|6,02|| align=right|3,456||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31476)||1999 CK43|| align=right|14,9|| align=right|2,453|| align=right|0,150|| align=right|3,38|| align=right|3,842||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31477)||1999 CO43|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,092|| align=right|4,47|| align=right|3,458||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31478)||1999 CJ45|| align=right|13,7|| align=right|2,341|| align=right|0,162|| align=right|7,18|| align=right|3,580||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31479)||1999 CD47|| align=right|14,4|| align=right|2,329|| align=right|0,074|| align=right|6,54|| align=right|3,553||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31480)||1999 CN47|| align=right|15,0|| align=right|2,279|| align=right|0,124|| align=right|4,23|| align=right|3,440||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31481)||1999 CX47|| align=right|13,8|| align=right|3,076|| align=right|0,092|| align=right|0,23|| align=right|5,394||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31482)||1999 CK48|| align=right|14,5|| align=right|2,644|| align=right|0,078|| align=right|3,10|| align=right|4,299||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31483)||1999 CR48|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,154|| align=right|3,19|| align=right|3,626||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31484)||1999 CC49|| align=right|13,4|| align=right|2,941|| align=right|0,252|| align=right|16,85|| align=right|5,044||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31485)||1999 CM51|| align=right|12,8|| align=right|2,655|| align=right|0,204|| align=right|14,68|| align=right|4,324||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31486)||1999 CR52|| align=right|14,2|| align=right|2,686|| align=right|0,135|| align=right|12,44|| align=right|4,400||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31487)||1999 CH53|| align=right|14,8|| align=right|2,232|| align=right|0,108|| align=right|6,34|| align=right|3,335||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31488)||1999 CM53|| align=right|13,6|| align=right|2,758|| align=right|0,041|| align=right|8,17|| align=right|4,579||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31489)||1999 CN53|| align=right|14,5|| align=right|2,407|| align=right|0,099|| align=right|6,84|| align=right|3,735||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31490)||1999 CB55|| align=right|14,8|| align=right|2,456|| align=right|0,142|| align=right|5,55|| align=right|3,849||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31491)||1999 CF57|| align=right|14,3|| align=right|2,457|| align=right|0,008|| align=right|3,14|| align=right|3,851||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31492)||1999 CV57|| align=right|14,8|| align=right|2,219|| align=right|0,143|| align=right|5,65|| align=right|3,306||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31493)||1999 CS58|| align=right|14,5|| align=right|2,604|| align=right|0,173|| align=right|7,33|| align=right|4,201||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31494)||1999 CP60|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,195|| align=right|2,61|| align=right|3,431||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31495)||1999 CR60|| align=right|15,1|| align=right|2,370|| align=right|0,122|| align=right|2,28|| align=right|3,648||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31496)||1999 CU60|| align=right|14,6|| align=right|2,480|| align=right|0,046|| align=right|2,22|| align=right|3,905||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31497)||1999 CW61|| align=right|13,8|| align=right|2,582|| align=right|0,210|| align=right|12,11|| align=right|4,147||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31498)||1999 CX61|| align=right|13,1|| align=right|2,582|| align=right|0,244|| align=right|11,18|| align=right|4,148||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31499)||1999 CS64|| align=right|12,2|| align=right|3,152|| align=right|0,089|| align=right|15,86|| align=right|5,595||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31500)||1999 CK66|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,138|| align=right|3,87|| align=right|3,495||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov